Anjelika Krylova, née le  à Moscou, est une patineuse russe. Son partenaire en danse sur glace est Oleg Ovsiannikov avec lequel elle a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1998 et deux titres mondiaux.

Avant sa collaboration avec Ovsiannikov, elle patinait avec Vladimir Fedorov.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Anjelika Krylova a patiné avec trois partenaires différents:
 Vladimir Leliuk (2 saisons : 1989-1991)
 Vladimir Fedorov (3 saisons : 1991-1994)
 Oleg Ovsiannikov (5 saisons : 1994-1999)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en juillet 1973
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillée d'argent olympique russe
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1998